Repository of repositorium (letterlijk: bewaarplaats) kan verwijzen naar:

 een bron/opslag van informatie/gegevens of monsters
 een pakketbron, een opslagplek voor software
 een repository bij versiebeheer om software in te bewaren
 een opslagplaats of magazijn
 een digitale bewaarplaats voor wetenschappelijke informatie of Digital academic repository (ook wel Institutioneel Repositorium (IR) genoemd)
 in de rooms-katholieke kerk: een expositietroon voor het uitstallen van het Allerheiligste (gevat in een monstrans), en/of belangrijke beelden, relikwieën en dergelijke.